Carmel Valley ist der Name folgender geographischer Objekte in den Vereinigten Staaten:

 Carmel Valley (San Diego), Stadtteil von San Diego, Kalifornien
 Carmel Valley Village, Ort im Monterey County, Kalifornien
 Carmel Valley AVA, Weinanbaugebiet in Kalifornien